Francis Ford Coppola (1939), een Amerikaans regisseur, scenarioschrijver en filmproducent
 Diens kinderen:
 Roman Coppola (1965), regisseur, scenarioschrijver en filmproducent
 Sofia Coppola (1971), regisseuse, scenarioschrijfster en actrice
 Alicia Coppola (1968), een Amerikaans actrice
 Horacio Coppola (2012), een Argentijns fotograaf
 Piero Coppola (1888-1971), een Italiaans dirigent, pianist en componist
 Sam Coppola (1932-2012), een Amerikaans acteur

Zie ook 
 Villaggio Coppola, een plaats in de Italiaanse gemeente Castel Volturno